Connell ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Connell (1923–1999), US-amerikanischer Autorennfahrer, Rancher und Unternehmer
 Alex Connell (1902–1958), kanadischer Eishockeytorwart
 Brian Connell (1916–1999), britischer Journalist, Schriftsteller und Fernsehmoderator
 Charles Robert Connell (1864–1922), US-amerikanischer Politiker
 David Connell (Schauspieler) († 2013), US-amerikanischer Schauspieler
 David Connell (* 1955), australischer Kameramann
 Desmond Connell (1926–2017), irischer Geistlicher, Erzbischof von Dublin und Kardinal
 Elizabeth Connell (1946–2012), südafrikanische Sopranistin
 Evan S. Connell (1924–2013), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frank Connell (1909–2002), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Gaelan Connell (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Gordon Connell (* 1944), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Grant Connell (* 1965), kanadischer Tennisspieler
 Ian Connell (1913–2003), britischer Automobilrennfahrer
 Jane Connell († 2013), US-amerikanische Schauspielerin

 Joseph H. Connell (1923–2020), US-amerikanischer Ökologe
 Kelly Connell (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Lindsey Connell, britische Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin
 Luca Connell (* 2001), irischer Fußballspieler
 Mick Connell (* 1961), australischer Rollstuhltennisspieler
 Raewyn Connell (* 1944), australische Soziologin und Geschlechterforscherin

 Shamilia Connell (* 1994), Cricketspielerin der West Indies
 Thelma Connell (1912–1976), britische Filmeditorin
 Will Connell (1938–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker
 William Connell (1827–1909), US-amerikanischer Politiker
 William James Connell (1846–1924), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Connell (Kansas)
 Connell (Texas)
 Connell (Washington)

Geografische Objekte in Antarktika:
 Connell Canyon, Schlucht im Ellsworthland
 Connell Pond, Tümpel im Viktorialand

Siehe auch:
 The Connells
 McConnell
 O’Connell
 Connal
 Conall